St. John’s Chapel steht für:
 St John’s Chapel (County Durham), Ort in England

Kirchen in England:
 St John’s Chapel (Tower of London)
 St John’s Chapel (Bedford Row), London 
 St John’s College Chapel (Cambridge)

Kirchen in den Vereinigten Staaten:
 St. John’s Chapel (New York City)
 St. John’s Chapel of St. Michael’s Parish, Maryland
 Episcopal Church of the Advent / St. John’s Chapel, Cape May, New Jersey